Бре́ннер (, ) — німецьке та єврейське прізвище.
Відомі носії:

 Ів Бреннер (, уроджена Евелін Гальперн, ;  1926) — американська акторка та співачка.
 Йосеф Хаїм Бреннер (; 1881—1921) — івритомовний письменник, літературний критик і перекладач.
 Карл Бреннер (; 1895—1954) — німецький воєначальник, группенфюрер СС і генерал-лейтенант військ СС і поліції.
 Людвіг фон Бреннер (; 1833—1902) — німецький диригент і композитор
 Марі Бреннер (;  1949) — американська письменниця та журналістка.
 Сідні Бреннер (; 1927—2019) — південно-африканський біолог, нобелівський лауреат (2002).
 Софія Елізабет Бреннер (; 1659—1730) — шведська письменниця, поетеса.

Примітки